«Обра́тная сторона́ любви́» — восьмой студийный альбом российской панк-рок-группы «Наив». Выпущен 1 сентября 2006 года. Альбом стал самым дорогостоящим и самым успешным в карьере группы: было продано почти 100 000 его копий. Четыре песни с альбома попали в ротацию «Нашего радио»: «Иллюзия свободы», «Что нам делать?», «Обыватель» и «Часики». «Обратная сторона любви» получила самые лестные отклики в прессе.

Об альбоме 
Альбом записывался на 7 студиях и стал самым дорогостоящим за время существования группы. Однако вложения музыкантов оправдали себя: пластинка стала самой продаваемой, только за первый месяц было продано 25 000 её копий. Музыканты стали чуть серьёзнее и использовали самые разные стили, от рэгги до ню-метал.

Презентация альбома состоялась 13 октября 2006 года в клубе Точка в Москве.

Список композиций

Участники записи 
Группа «НАИВ»
 Александр «Чача» Иванов — вокал
 Дмитрий «Снэйк» Хакимов — ударные, перкуссия, программирование
 Николай Богданов — бас-гитара, бэк-вокал, вокал (7), клавишные
 Валерий Аркадин — гитары, клавишные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты
 Блондинка КсЮ — бэк-вокал (4)
 Павел Гонин (Гonja) — вокал (8), перкуссия (8)
 Александр Комаров («Элизиум») — трубы (8)
 Александр Козловский — перкуссия (9)
 Тихон Кубов («I.F.K.») — вокал (10)
 DJ Groovex — программирование (6, 7, 11)
 n0th1ng — программирование (2, 4)
 Александр Лукичев — программирование (1)

Отзывы и критика 
После прослушивания песни «Что нам делать?» создатель легендарной группы Sex Pistols Малькольм Макларен сказал следующее:
Это сексуально – и всё тут! Уверен, что для поколения лэптопов, которое тратит всё время на интернет, даже сам звук живой гитары должен казаться очень сексуальным. Я, конечно, уже много чего подобного слышал, и у меня этот трек вызывает лёгкое ощущение дежавю.

По мнению интернет-портала NEWSmuz.com в 2006 году «Наив» достиг пика своего звучания, выпустив пластинку «Обратная сторона любви». Этим альбомом отечественная панк-музыка заявила, что и она может звучать не как «говнорок», а быть смело оформленной аранжировками и эффектной подачей даже политических композиций, такой как «Иллюзия свободы».

Примечания

Ссылки 
 Сайт группы
 Рецензии и статьи об альбоме «Обратная сторона любви» группы НАИВ
 Тексты песен НАИВ c альбома «Обратная сторона любви»

Альбомы панк-рока
Альбомы группы «НАИВ»
Альбомы «АиБ Records»